ЦДМ — многозначный термин:

 Центральная дуговая магистраль (Санкт-Петербург)
 Центральный детский магазин на Лубянке